И́горь Льво́вич Бу́нич () — советский и российский писатель и публицист. Получил известность благодаря произведениям в жанре политической публицистики и фолк-хистори. Автор многочисленных разоблачённых мистификаций («Письмо Гитлера Сталину 14 мая 1941 года») . Являлся сторонником Виктора Суворова и его концепции, а также придерживался конспирологической версии полёта в Великобританию Рудольфа Гесса. Также автор популярно-исторических книг на военно-морскую тематику.

Биография 
Родился 28 сентября 1937 года в семье инженера-конструктора. С детских лет жил в Ленинграде. Поступил в Ленинградский кораблестроительный институт. С 1964 года работал в ЦНИИ им. Крылова, потом — с 1974 года — в Военно-морской академии, исследуя архивные материалы и составляя аналитические обзоры для руководства академии. Занимался переводами и реферированием иностранной литературы. В качестве хобби интересовался историей флота. Служил в морской авиации, в 1984 году уволился в отставку в звании подполковника.

С середины 1970-х годов занялся распространением в кругу знакомых своих переводов из иностранной специализированной периодики (или без указания своего авторства как переводчика, или под различными псевдонимами).

В 1982 году получил первое официальное предостережение от Ленинградского управления КГБ за размножение и нелегальное распространение материалов «клеветнического характера» и «близких к секретным»; в 1984 году — второе предостережение (в связи с «делом Донского») — относительно распространения «антисоветской литературы». Был уволен под предлогом сокращения штатов; с 1984 года работал вахтёром и ночным сторожем в Ленинградском государственном институте советской торговли.

В 1990-е работал помощником народного депутата Юлия Рыбакова, занимался публицистикой, выпустил разошедшиеся большими тиражами книги «Золото партии», «Меч президента», «Операция „Гроза“» и другие.

Умер 15 июня 2000 года, похоронен на Никольском кладбище.

Творчество 

Книги Игоря Бунича можно разделить на три группы. Первая — самые известные его произведения, написанные в жанре фолк-хистори, политически ангажированные, достаточно вольно трактующие отечественную историю, снабжённые значительными лирическими отступлениями и в то же время читающиеся легко и увлекательно. Например, это книги из серии «Операция «Гроза»», посвящённые доказательству подготовки И. В. Сталиным оккупации Европы в 1941 году. Вторую группу представляли книги с размышлениями над актуальными политическими событиями 1990-х годов, такие как «Меч президента» (о событиях 1993 года) и «Хроника чеченской бойни». Значительная, но менее известная группа книг писателя — популярные изложения событий морской истории. В неё входят такие книги, как «Пираты фюрера», «Корсары Кайзера», «Александр Суворов» и многие другие.

Активно продвигал версию о том, что Николай Второй не был расстрелян в 1918 году, а дожил до начала 1940-х годов.

Библиография 

Разные произведения издавались в составе разных книг, и в списках трудно понять, где сборники, а где самостоятельные произведения. Некоторые произведения Игоря Бунича издавались под одной обложкой с текстами иностранных авторов.

 Балтийская трагедия. Агония (Таллинский переход. Книга вторая). (1996, 2003)
 Балтийская трагедия. Катастрофа. (Таллинский переход. Книга третья). (1996, 2003)
 Бегство с добычей. Кейс президента. Меч президента. (1996, 1997)
 Беспредел: роман (1994, 2004)
 Быль беспредела, или Синдром Николая II. (1994-95)
 Влекомые роком. (1999)
 В огне войн и переворотов (История Балтийских броненосцев). Книга 1. (1995)
 В огне войн и переворотов (История Балтийских броненосцев). Книга 2. (1995)
 
 
 Долгая дорога на Голгофу. (2000)
 
 Война разгорается. Нашествие. Оккупация. (1996, 1997) (она же «Золото партии»)
 Второе пришествие в гневе. (2000)
 Второй Перл-Харбор. (1999, 2005)
 В центре чертовщины: Сборник повестей (В центре чертовщины (включает рассказы Рухнувший план; Побег из Мавзолея; Архив Симбирской губернии; Мадам Ратенау; Юрий Кашин; Часы Императора Александра III); Золото Муссолини; Особняк Сен-Клер; Джулия Айленд; Профессор Блюм; Призрак рейса 401 / авт. Дж. Фуллер; пер. с англ.) (1995, 2003)
 Д’Артаньян из НКВД: Сборник (Зона особого назначения; Брачное свидетельство; Рухнувший план; Подарок президенту; Именной браунинг; Завещание Сталина; Дело библиофилов; Инкарнации товарища Сталина; Ленинский юбилей; Пьяный диспут; Севастопольский взрыв; Орден ""(1996, 1997)
 Династический рок: Сборник (Две смерти императора Александра I. Синдром Николая II: повести (1995, 2002)
 
 Завещание Сталина. (2002, 2003)
 Золото партии: Историческая хроника. (1992, 1994, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005)
 Кейс и меч. (1994)
 Кейс президента. (1993)
 Князь Суворов. (1995, 2003)
 Корсары кайзера. (1998, 2003), Пираты Фюрера. (1998, 2000, 2001, 2002) — исторический двухтомник о немецких вспомогательных крейсерах в мировых войнах.
 Лабиринты безумия. (1993-95) (она же «Операция „Гроза“»)
 Линкоры Фюрера. (2004, 2006)
 Лом президента. Клыки президента. Исторические зарисовки. (1996, 1997)
 Меч президента: Большая аппаратная разборка. (1993—1994, 2001, 2004)
 Мученик Цусимы. (1999)
 Операция «Гроза», или Ошибка в третьем знаке. Книга 1. (1994, 2005)
 Операция «Гроза», или Ошибка в третьем знаке. Книга 2. (1994, 2005)
 Полигон сатаны: Сборник (Золото партии; Меч президента) (1994)
 
 
 Пятисотлетняя война в России. Книга вторая: Сборник (Меч президента. Лом президента. Клыки президента). — СПб.: Облик, 1996.
 Таллинский переход. Книга первая. (1994, 2003)
 Тихий океан. Неизвестная война.
 Трагедия на Балтике. Август 1941 г. (1997)
 Хроника чеченской бойни и шесть дней в Будённовске. (1995)
 Черноморская Цусима. 1914—1921. (1999, 2004)

Критика 
Историки С. В. Девятов, Ю. А. Борисенок, В. И. Жиляев и О. К. Кайкова обратили внимание, что Игорь Бунич в 1997 году опубликовал имеющее «все признаки фальшивки» письмо А. Гитлера И. В. Сталину от 14 июня 1941 года. Однако по состоянию на 2021 год оригинал письма не обнаружен ни в российских, ни в германских архивах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Самченко С. Г., Юлин Б. В. Мюнхгаузен от истории (диалоги с литератором). Часть I  // Анатомия армии
 Самченко С. Г., Юлин Б. В. Мюнхгаузен от истории (диалоги с литератором). Часть II  // Анатомия армии
 Автор знаменитейшей фальшивки — письмо Гитлера Сталину 

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Советские диссиденты
Мистификаторы
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Авторы неакадемических исследований в истории